Termenul crâng desemnează o pădure tânără cu arbori proveniți din lăstari sau drajoni, în urma unor tăieri rase.
Se exploatează la vârsta de 5-25 de ani, când rădăcinile și cioatele mai păstrează capacitatea de lăstărire și de drajonare.

Ca nume propriu, termenul Crâng se poate referi la următoarele locuri din România:

Crâng, o localitate în județul Buzău;
Crâng, o localitate în județul Vaslui;
Crâng, denumire alternativă a satului Sătucu, județul Prahova;
Parcul Crâng, parc în orașul Buzău.

Vezi și 
 Crângu (dezambiguizare)
 Crângași (dezambiguizare)
 Crângurile (dezambiguizare)

Toponime românești